Kulm steht für:

 Kulm (Geographie), Bergkuppe – zu Berg- und Ortsnamen siehe dort
 Kulm-Fazies, geologische Gruppe des Karbon
 Kulm (Skiflugschanze) am Kulmkogel, Steiermark
 Kreis Kulm, ehemaliger Landkreis in Westpreußen
 Bistum Kulm, historische Diözese in Preußen bzw. Polen
 Chlumec u Chabařovic (deutsch: Kulm) ist eine Stadt im Ústecký kraj in Tschechien

Kulm ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Kulm (1680–?), deutscher Mediziner
 Johann Ludwig Kulm (um 1790), deutscher Mediziner
 Walter Müller von Kulm (1899–1967), Schweizer Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Culm
 Kolm